Dalheim (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse kanton Remich
Dalheim (Rheinhessen), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Rheindahlen (Dalheim, Dalen, Rijndalen), stadsdeel van de stad Mönchengladbach in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Dalheim-Rödgen, een deel van de Duitse stad Wegberg (in Noordrijn-Westfalen, bij de Nederlandse grens)
Dalheim (Lichtenau), een voormalig dorp, thans stadsdeel van Lichtenau (Westfalen) in de Kreis Paderborn (Duitsland)
Dalheim (klooster), een voormalig klooster, thans museum, bij Dalheim (Lichtenau)
Dalheim (film), een korte film van Elbe Stevens uit 2000